En , Modrzewina peut correspondre à :

 Modrzewina est un village de la voïvodie de Mazovie,

 Modrzewina est un village de la voïvodie de Sainte-Croix.